Anapos o Anapus, riu de Sicília
 Anapos, riu d'Ambràcia